Eisenberg steht für:
 Eisenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Eisenberg (Musiklabel), ein deutsches Musiklabel

Eisenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden, Ortsteile:

in Deutschland:
 Eisenberg (Thüringen), Stadt im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Eisenberg (Pfalz), Stadt im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Eisenberg (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eisenberg (Moritzburg), Ortsteil der Gemeinde Moritzburg, Landkreis Meißen, Sachsen
 Eisenberg (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eisenberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Eisenberg (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

in Österreich:
 Eisenberg, DAC-Weinbauregion im Südburgenland; siehe Weinbau in Österreich#Eisenberg
 Eisenberg (Gemeinde Krumau), Katastralgemeinde von Krumau am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Eisenberg (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Eisenberg (Gemeinde Raaba-Grambach), Ort in Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eisenberg (Gemeinde Sankt Anna), Ortsteil der Gemeinde Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Eisenberg (Gemeinde Hannersdorf), Ortsteil von Hannersdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Eisenberg (Gemeinde Olbendorf), Ortsteil von Olbendorf, Bezirk Güssing, Burgenland
 Eisenberg an der Pinka, Katastralgemeinde von Deutsch Schützen-Eisenberg, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Eisenberg an der Raab, Ortsteil der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

in Polen:
 Rudawica (Eisenberg, Kreis Sprottau/Schlesien) in der Woiwodschaft Lebus
 Żelazna Góra (Eisenberg, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Żeleźnik (Eisenberg, Kreis Strehlen/Schlesien) in der Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Jezeří (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Horní Jiřetín (Obergeorgenthal), im Okres Most, Ústecký kraj (Aussiger Region)
 Ruda nad Moravou (Eisenberg an der March), Gemeinde im Okres Šumperk, Olomoucký kraj (Ölmützer Region)
 Ruda u Velkého Meziříčí (Eisenberg), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina (Region Hochland)

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Eisenberg (1055 m), siehe Burg Eisenberg (Bayern)
 Eisenberg (Chiemgauer Alpen) (1490 m), in den Chiemgauer Alpen südlich von Ruhpolding in Bayern
 Eisenberg (Erzgebirge) (1028,3 m), im Erzgebirge, bei Oberwiesenthal, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Eisenberg (Thüringer Schiefergebirge) (852,6 m), im Hohen Schiefergebirge, bei Lauscha, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Eisenberg (Oberpfälzer Wald) (770 m), im Tännesberger Wald des Oberpfälzer Waldes südlich von Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Eisenberg (Fichtelgebirge) (733 m), im Fichtelgebirge, 1 km östlich von Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eisenberg (Thüringer Schiefergebirge, Saalfeld) (639 m), bei Saalfeld, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Eisenberg (Knüll) (635,5 m), im Knüllgebirge, bei Neuenstein (Hessen), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Eisenberg (Briloner Höhen) (594,9 m), in den Briloner Höhen, bei Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Eisenberg (Marsberg) (594,6 m), im Diemelbergland, bei Marsberg-Helminghausen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Eisenberg (Korbach) (562 m), im Grafschafter Bergland, bei Korbach, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Eisenberg (Battenberg) (499 m), bei Battenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Eisenberg (Etterwinden) (469,6 m), in Moorgrund-Etterwinden, Wartburgkreis, Thüringen
 Eisenberg (Vogtland) (433,2 m), im Vogtland, bei Jocketa, Vogtlandkreis, Sachsen
 Eisenberg (Dalwigksthal) (432,4 m), bei Lichtenfels-Dalwigksthal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Eisenberg (Windeck), bei Windeck, Rhein-Sieg-Kreis
 Großer Eisenberg, Berg im Thüringer Wald

in Österreich:
 Eisenberg (Burgenland) (415 m), bei Deutsch Schützen-Eisenberg, Bezirk Oberwart, Burgenland

in Tschechien:
 Železný vrch (Krkonoše) (1321 m), (deutsch: Eisenberg), im Riesengebirge bei Špindlerův Mlýn, Okres Trutnov, Královéhradecký kraj
 Železný vrch (Rybník nad Radbuzou) (790 m), (deutsch: Eisenberg), im Oberpfälzer Wald bei Rybník nad Radbuzou, Okres Domažlice, Plzeňský kraj

Burgen und Schlösser:

in Deutschland:
 Burg Eisenberg (Bayern), bei Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Burg Eisenberg (Korbach), bei Goldhausen (Korbach), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Burg Eisenberg (Pfalz), vermutlich in Eisenberg (Pfalz), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

in Tschechien:
 Schloss Jezeří (deutsch Schloss Eisenberg), in Horní Jiřetín (Obergeorgenthal), Okres Most, Ústecký kraj (Aussiger Region)

Siehe auch:
 Fay Aisenberg, Geburtsname von Fay Ajzenberg-Selove (1926–2012), US-amerikanische Physikerin
 Eisenberger, Berg im Toten Gebirge
 Eisernes Bergl
 Eisberg (Begriffsklärung)
 Železný vrch